Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 15 и 17 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 1,94 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах в утренней программе 15 августа 2014 года. Титулованная хорватка Бланка Влашич, имевшая в сезоне прыжок на 2,00 м, снялась с соревнований за считанные дни до их старта из-за травмы.

Финал 

Основные соревнования в прыжке в высоту у женщин прошли 17 августа 2014 года. Даже несмотря на отсутствие в секторе Бланки Влашич, олимпийской чемпионки 2012 года и лидера сезона россиянки Анны Чичеровой (обе пропускали турнир из-за травм), а также чемпионки мира 2013 года из России Светланы Школиной (полностью пропускала сезон — 2014), сразу несколько очень сильных спортсменок вступили в борьбу за медали. До высоты 2,01 м преимущество было на стороне действующей чемпионки мира в помещении россиянки Марии Кучиной, не допустившей ни одной ошибки. К этому моменту в секторе оставались 4 девушки, среди которых была и испанка Рут Бейтиа, действующая чемпионка Европы. Несмотря на осечки на предыдущих рубежах, в решающий момент именно она показала свой класс, с первой же попытки взяв 2,01 м. Больше эта высота не покорилась никому. Бронзу выиграла с личным рекордом хорватка Ана Шимич (1,99 м), второй стала Кучина. Рут Бейтиа, планировавшая ещё в 2012 году завершить свою карьеру, с тех пор брала медали всех крупных международных турниров, на которых выступала (в том числе золото чемпионата Европы и чемпионата Европы в помещении, бронзу чемпионата мира и чемпионата мира в помещении). В Цюрихе она продолжила эту серию очередной победой.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки